Childers může být:

 Erskine Hamilton Childers (1905–1974) – irský politik
 Hugh Childers (1827–1896) – britský státník
 Leee Black Childers (1945–2015) – americký fotograf a manažer
 Sam Childers (* 1963) – americký humanista